Сеноко́сцы  — отряд членистоногих из класса паукообразных. По данным на 2019 год, насчитывалось более 6650 ныне живущих видов сенокосцев, подразделяемых на 4 подотряда. Самый большой подотряд — Laniatores — насчитывает свыше 4 тысяч видов. Простонародное название сенокосцев — косиножки.

Внешний вид 

Сенокосцы напоминают пауков, но, в отличие от них, имеют сегментированное брюшко, соединённое с головогрудью широким основанием, а не стебельком. Туловище обычно небольшое, 1—5 миллиметров длиной (22 миллиметра у самого большого представителя сенокосцев, Trogulus torosus), обычно яйцевидное. Ноги иногда чрезвычайно длинны — могут достигать 16 сантиметров. На лапках имеются коготки, иногда двойные. Глаза простые, одна пара, расположены на приподнятых бугорках головогруди; у некоторых пещерных видов глаза отсутствуют. Брюшко короткое, состоит из 9—10 плотно сомкнутых сегментов. Покровы как правило очень твёрдые, панцирные. Окраска у ночных форм сероватая, буроватая или чёрная; у дневных форм бывает пёстрая. Хелицеры вооружены клешнями; обычно хелицеры невелики, но у представителей некоторых семейств, питающихся наземными моллюсками, длиннее туловища (до 1 сантиметра). Педипальпы, как правило, короткие. Членики ног длинные, а лапки вторично расчленены, причём число члеников может превышать сотню. Повышенная гибкость позволяет лапкам сенокосца крепко обвиваться вокруг травинок, помогая передвигаться в траве. При движении лапок мышечно-механический принцип сочетается с гидравлическим: сгибание производится мышцей у основания, подтягивающей сухожилие, которое проходит сквозь членики; а разгибание — давлением гемолимфы, заполняющей лапку. Этот способ позволяет при небольшой частоте мышечных сокращений и минимальной трате энергии перемещаться довольно быстро. В жарких и сухих местностях длинные ноги имеют и другое адаптивное значение — они поднимают туловище сенокосцев высоко над поверхностью почвы, нагревающейся в дневные часы.

У большинства длинноногих сенокосцев ноги легко отрываются (т. н. автотомия) и ещё долго продолжают ритмически сокращаться (откуда и возникли обычные названия «сенокосец»). Сокращения предположительно отвлекают хищников, пока сенокосец спасается бегством. Утраченные конечности в дальнейшем не восстанавливаются.

Органы осязания и обоняния сосредоточены на педипальпах и ногах. При движении сенокосцы обычно ощупывают субстрат самой длинной, второй, парой ног. Зрение развито слабо. Реакции на различные раздражители у сенокосцев в целом более вялые, чем у большинства арахнид, и ответом нередко бывает не бегство, а замирание (танатоз). Органами дыхания служат разветвлённые трахеи, которые открываются на 1—2-м сегментах брюшка парными дыхальцами (стигмами), по строению очень похожими на дыхальца насекомых. Нервная система образует вокруг пищевода сплошное ганглиозное кольцо и не имеет разделения на головной мозг и головогрудной узел.

Сенокосцы не ядовиты и не имеют паутинных желез. У них имеется пара головогрудных желез, выделяющих пахучий секрет. Из-за резкого запаха сенокосцы почти не потребляются в пищу хищными насекомыми и позвоночными.

Распространение 

На территории европейской части России встречается более 60 видов.

Особенности 

Сенокосцы распространены практически повсеместно и встречаются в самых разных местах обитания — от лесов и лугов до пустынь. Зачастую сенокосцы поселяются и в квартирах. Некоторые виды поднимаются в горах до границ вечных снегов. Особенно богаты сенокосцами лиственные и смешанные леса; обычны они и в городских ландшафтах. Большинство сенокосцев — ночные хищники; днём их легко заметить замершими на стенах в характерной позе с раскинутыми ногами. По типу питания сенокосцы отличаются от большинства арахнид. Они поглощают не только жидкое содержимое жертвы, но и твёрдые частички, отрывая их хелицерами и поднося ко рту. Далее пища измельчается жевательными отростками педипальп и передних ног, которые у многих сенокосцев функционируют как челюсти. Сенокосцы преимущественно хищники и питаются мелкими членистоногими. Виды семейства Ischyropsalidae специализированы как потребители наземных улиток и слизней. Виды семейства Phalangiidae (их самый массовый вид, сенокосец Phalangium opilio, встречается повсеместно) могут потреблять также растительную пищу и грибы, а ещё падаль, птичий помёт и фекалии животных.

Часто на теле сенокосцев, главным образом на ногах, можно заметить красные точки. Это наружные паразиты — личинки клеща Allothrombium fuliginosum.

Размножение и жизненный цикл 
По биологии размножения сенокосцы отличаются от большинства арахнид, больше напоминая насекомых. Осеменение у них внутреннее — самец вводит копулятивный орган в вульву самки. Специфических брачных танцев не наблюдается, зато нередки жестокие драки самцов за самку. Оплодотворённая самка откладывает яйца в почву при помощи длинного яйцеклада, отходящего от основания брюшка. Число яиц в кладке — от нескольких десятков до нескольких сотен. Плодовитость одной самки может достигать 600 яиц. Известны случаи партеногенетического размножения, но развитие таких яиц обычно приостанавливается.

Вылупившиеся молодые сенокосцы обычно похожи на взрослых. По мере роста они 5—7 раз линяют, после чего становятся половозрелыми.

Большинство сенокосцев умеренных широт имеют одногодичный жизненный цикл: они появляются в начале лета, размножаются в июле — августе, а зимуют яйца и молодь. Некоторые виды успевают за сезон породить две генерации, и зимует молодь осеннего поколения. Известны случаи появления маленьких сенокосцев в зимние оттепели. Максимальная продолжительность жизни — 2 года.

Сходство с насекомыми 
Сенокосцы представляют собой пример параллельной эволюции. По характеру приспособлений к жизни на суше они более, чем другие арахниды, напоминают насекомых. У них компактное туловище, плотные, нередко панцирные покровы, защищающие тело от потери влаги и механических повреждений, и развитое трахейное дыхание. С насекомыми их роднит также внутреннее оплодотворение, откладка яиц в толщу субстрата с помощью яйцеклада, всеядность и пережёвывание твёрдой пищи.

Этимология 
Научное название Opiliones было предложено шведским зоологом Карлом Якобом Сундевалем в 1833 году. Оно образовано от , использовавшегося римским драматургом Титом Плавтом в своих комедийных постановках для обозначения пастухов. Видимо, поводом тому была аналогия между возвышающимся над землёй телом многих представителей сенокосцев и тем, как в старину пастухи использовали ходули для облегчения наблюдений за своим стадом.

В литературе нового времени наиболее ранней предпосылкой для такого названия является работа Томаса Маффита «The Theater of Insects» (1634), где они упомянуты как «пауки-пастухи» (shepherd spiders). Автор утверждал, что люди называли их пастухами, считая, что поля с обилием сенокосцев хорошо подходят под пастбища.

В Англии из ненаучных названий сейчас наиболее распространено название «жнецы», или «сборщики урожая» (harvestmen), видимо, ввиду их многочисленности в период жатвы. По другой версии, движения, выполняемые отброшенной при защите ногой сенокосца, напоминают движения косы при сенокошении.

В странах, где в опилиофауне преобладают длинноногие виды, народные названия обычно связаны именно с этой их чертой. В тропических регионах, особенно в Южной Америке, более распространены коротконогие виды, и народные названия обращены к издаваемому ими резкому запаху.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны с девонского периода. Большинство палеозойских видов принадлежит к подотряду Eupnoi. В мезозое крайне редки — известны находки лишь из нижнего мела Австралии и из бирманского янтаря. Сенокосцы, встречающиеся в балтийском и доминиканском янтарях, по большей части относятся к современным родам.

Классификация 

См. также: Филогения сенокосцев

Филогенетические взаимоотношения внутри Opiliones ещё не полностью установлены, хотя в последние годы были сделаны значительные шаги для определения этих отношений. Следующий список представляет собой компиляцию связей, восстановленных в результате нескольких недавних филогенетических исследований, хотя вопрос о расположении и даже монофилии некоторых таксонов всё ещё остаётся под вопросом. В отряд включают следующие семейства, надсемейства, инфраотряды и подотряды:

 Подотряд Cyphophthalmi Simon, 1879 (около 200 видов)
 Инфраотряд Boreophthalmi Giribet, 2012
 Семейство Sironidae Simon, 1879
 Семейство Stylocellidae Hansen & Sørensen 1904
 Инфраотряд Scopulophthalmi Giribet, 2012
 Семейство Pettalidae Shear, 1980
 Инфраотряд Sternophthalmi Giribet, 2012
 Семейство Troglosironidae Shear, 1993
 Надсемейство Ogoveoidea Shear, 1980
 Семейство Neogoveidae Shear, 1980
 Семейство Ogoveidae Shear, 1980
 Подотряд Eupnoi Hansen & Sørensen, 1904 (около 1800 видов)
 Надсемейство Caddoidea Banks, 1892
 Семейство Caddidae Banks, 1892
 Надсемейство Phalangioidea Latreille, 1802
 Семейство Neopilionidae Lawrence, 1931
 Семейство Phalangiidae Latreille, 1802
 Семейство Protolophidae Banks, 1893
 Семейство Sclerosomatidae Simon, 1879
 Подотряд Dyspnoi Hansen & Sørensen, 1904 (около 400 видов)
 Надсемейство Acropsopilionoidea Roewer, 1923
 Семейство Acropsopilionidae Roewer, 1923
 Надсемейство Ischyropsalidoidea Simon, 1879
 Семейство Ischyropsalididae Simon, 1879
 Семейство Sabaconidae Dresco, 1970
 Семейство Taracidae Schönhofer, 2013
 Надсемейство Troguloidea Sundevall, 1833
 Семейство Dicranolasmatidae Simon, 1879
 Семейство Nemastomatidae Simon, 1872
 Семейство Nipponopsalididae Martens, 1976
 Семейство Trogulidae Sundevall, 1833
 Подотряд Laniatores Thorell, 1876 (около 4200 видов)
 Инфраотряд Insidiatores Loman, 1900
 Надсемейство Travunioidea Absolon & Kratochvil, 1932
 Семейство Cladonychiidae Hadži, 1935
 Семейство Cryptomastridae Derkarabetian & Hedin, 2018
 Семейство Paranonychidae Briggs, 1971
 Семейство Travuniidae Absolon & Kratochvil, 1932
 Надсемейство Triaenonychoidea Sørensen, 1886
 Семейство Synthetonychiidae Forster, 1954
 Семейство Triaenonychidae Sørensen, 1886
 Инфраотряд Grassatores Kury, 2002
 Надсемейство Assamioidea Sørensen, 1884
 Семейство Assamiidae Sørensen, 1884
 Семейство Pyramidopidae Sharma & Giribet, 2011
 Надсемейство Epedanoidea Sørensen, 1886
 Семейство Epedanidae Sørensen, 1886
 Семейство Petrobunidae Sharma & Giribet, 2011
 Семейство Podoctidae Roewer, 1912
 Семейство Tithaeidae Sharma & Giribet, 2011
 Надсемейство Gonyleptoidea Sundevall, 1833
 Семейство Agoristenidae Šilhavý, 1973
 Семейство Cosmetidae Koch, 1839
 Семейство Cranaidae Roewer, 1913
 Семейство Cryptogeobiidae Kury, 2014
 Семейство Gerdesiidae Bragagnolo, 2015
 Семейство Gonyleptidae Sundevall, 1833
 Семейство Manaosbiidae Roewer, 1943
 Семейство Metasarcidae Kury, 1994
 Семейство Nomoclastidae Roewer, 1943
 Семейство Stygnidae Simon, 1879
 Семейство Stygnopsidae Sørensen, 1932
 Надсемейство Phalangodoidea Simon, 1879
 Семейство Phalangodidae Simon, 1879
 Надсемейство Samooidea Sørensen, 1886
 Семейство Biantidae Thorell, 1889
 Семейство Samoidae Sørensen, 1886
 Семейство Stygnommatidae Roewer, 1923
 Надсемейство Sandokanoidea Özdikmen & Kury, 2007
 Семейство Sandokanidae Özdikmen & Kury, 2007
 Надсемейство Zalmoxoidea Sørensen, 1886
 Семейство Escadabiidae Kury & Pérez, 2003
 Семейство Fissiphalliidae Martens, 1988
 Семейство Guasiniidae Gonzalez-Sponga, 1997
 Семейство Icaleptidae Kury & Pérez, 2002
 Семейство Kimulidae Pérez González, Kury & Alonso-Zarazaga, 2007
 Семейство Zalmoxidae Sørensen, 1886

Семейство Stygophalangiidae (1 вид, Stygophalangium karamani) из подземных вод Македонии иногда включают в состав надсемейства Phalangioidea.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 
Отряды хелицеровых